Мастакан има више значења:

 Мастакан (Драгомирешти), насеље у округу Њамц у Румунији
 Мастакан (Борлешти), насеље у округу Њамц у Румунији